In 1981 werd het 77ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 23 mei tot 6 december. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale
Indien Flamengo een van de drie wedstrijden won kreeg het de titel omdat het twee toernooien gewonnen had en Vasco slechts een.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1981